Baer, Bær ou Baehr peuvent désigner :

Patronyme
 Bern von Baer (1911-1981), Oberst i.G allemand dans la Wehrmacht pendant la Seconde Guerre mondiale et Generalmajor dans la Bundeswehr ;
 Buddy Baer (1915-1986), boxeur américain, frère du boxeur Max Baer ;
 Caroline Baehr (1967-), actrice française ;
 Dale Baer (1950-2021), dessinateur et animateur américain ;
 Édouard Baer (né en 1966), réalisateur, acteur, producteur, scénariste, auteur de pièces de théâtre et animateur de radio et de télévision français - fils de Philippe Baer et petit-neveu de René Baer ;
 Frédéric Charles Baer (1719-1797), pasteur protestant strasbourgeois ;
 Guy Baer (1897-1985), peintre suisse ; 
 Jean Frédéric Baer (1721-1795), orfèvre strasbourgeois ; 
 Jean Georges Baer (1902-1975), parasitologiste suisse ;
 Julien Baer (né en 1964), chanteur français - fils de Philippe Baer, frère d'Édouard Baer et petit-neveu de René Baer ;
 Jo Baer (née en 1929), artiste minimaliste américaine ;
 Karl Ernst von Baer (1792-1876), biologiste allemand ;
 Max Baer (1909-1959), boxeur américain, frère du boxeur Buddy Baer ;
 Otto Baer (1880–1947), industriel allemand ;
 Otto Baer (1881–1966), homme politique est-allemand ;
 Parley Baer (1914–2002), acteur américain ;
 Pauline Baer (née en 1973), scènariste, réalisatrice et actrice française - fils de Philippe Baer, sœur d'Édouard Baer et petite-nièce de René Baer ;
 Ralph Baer (1922-2014), inventeur et créateur de jeux vidéo allemand ;
 René Baer (1887-1962) parolier et poète français ;
 Richard Baer (1911-1963), SS allemand ;
 Robert Baer (né en 1952), officier américain de la CIA ;
 Will Christopher Baer (né en 1966), écrivain américain, auteur de roman policier.

 Famille Van Baer, famille noble du Moyen-Age, originaire de la localité de Bahr près dans la municipalité actuelle de Zevenaar aux Pays-Bas, dans la province néerlandaise de Gueldre.

Entreprise 
 Julius Baer, groupe financier suisse.

Voir aussi 
 
 
 
 

Homonymie de patronyme
Patronyme allemand
Patronyme juif
Patronyme lorrain
Patronyme alsacien